3-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 15 августа 1993 года — 3 июля 1994 года. Победителем турнира стала команда «Прикарпатье» (Ивано-Франковск).

Участники

Примечания 
 Перед началом сезона команда ФК «СБТС» носила название «Автомобилист».
 В первом круге команда «Карпаты» носила название «Приборист».

Итоговая таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 3 чемпионат Первой лиги
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994
Футбол на Украине в сезоне 1993/1994